Арандис () — город на западе Намибии, входит в состав области Эронго. Административный центр .

История 
Арандис был основан в 1972 году, как шахтёрский городок.

Географическое положение 
Город находится в западной части области, в пустынной местности, на расстоянии приблизительно 210 километров к западу от столицы страны Виндхука. Абсолютная высота — 584 метра над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1991 года численность населения составляла 4 303 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Большинство экономически активного населения занято на урановой шахте , являющейся одной из крупнейших в мире.
В окрестностях города расположен одноимённый аэропорт (ICAO: FYAR, IATA: ADI). Также в Арандисе есть станция .

Примечания 

Города Намибии